Михаил Данилович Краснокутский (11 октября 1924 года, село Круглое, Азовский район, Ростовская область — 8 февраля 2012 года, город Азов, Ростовская область) — художник, композитор, учитель, участник Великой Отечественной войны, награждён орденами и медалями. Почётный гражданин города Азова и Круглянского сельского поселения Азовского района (1994).

Биография 
Родился Михаил Данилович 11 октября 1924 года в селе Круглое Азовского района в многодетной семье. Отец — Даниил Харитонович работал в рыболовецком колхозе «Красный партизан», мама — Минодора Константиновна была домохозяйкой, братья и сёстры — Витя, Юра, Валя, Вова, Толя и Лара.

Михаил Краснокутский учился в ремесленном училище, затем в вечерней музыкальной школе. Первым педагогом, который привил любовь к живописи Михаила стал Альберт Густович Ганн — учитель по русскому и немецкому языку.

Когда началась Великая Отечественная война Михаилу Даниловичу было шестнадцать лет. На фронт ушёл в июле 1942 года, в возрасте семнадцати лет, был разведчиком 769-го артиллерийского полка 242-й горнострелковой Таманской ордена Кутузова II степени дивизии. Освобождал Крым, Севастополь, Украину, Великую Победу встретил в Чехословакии, награждён орденами и медалями.

После окончания войны в 1946—1948 годах Михаил Данилович был концертмейстером в Одесском и Ростовском цирках, в Северо-Осетинской филармонии, с 1949 года — работал тридцать пять лет учителем музыки и изобразительного искусства в городах Грозного и Азова. В 1960 году поступил заочно в Московский институт искусств на три отделения (теория музыки, дирижёрско-хоровое, рисунка и живописи), который окончил в 1965 году.

Художник и композитор — Краснокутский М. Д. занимался творческой деятельностью: писал картины и песни, участвовал в концертах и выставках. Он подарил городу Азову 35 картин, а также его картины есть в Ростове, Москве, США, Африке.

Скончался Михаил Данилович 8 февраля 2012 года.

Художник Анатолий Чубарь написал портрет М. Д. Краснокутскому.

Творческая деятельность 
Михаилом Даниловичем Краснокутским написано 763 песни и более 500 картин, является автором музыки Гимна Азову, который был утверждён решением Азовской городской Думы № 107 от 25 мая 2006 года. Михаил Данилович — автор картины «Солдатская мать», которая находится в Тимашевском музея семьи Степановых. На сюжет этой картины Михаил Данилович Краснокутский и Александр Новиков (автор стихотворения) из Азова написали песню «Материнское поле», которая вошла в сборник песен Михаила Краснокутского «Родной Азов—крупиночка России» (1994).

Михаил Данилович написал музыку к балету «Муха-Цокотуха» и детскую оперу «Колобок». Краснокутский написал свои песни на стихи 116 авторов, среди них поэты: А. С. Пушкин, А. А. Блок, С. А. Есенин, Ф. И. Тютчев, Р. Бёрнс, Н. К. Доризо, А. А. Сурков, Е. А. Долматовский, в том числе ростовских и азовских поэтов. На стихи азовского поэта Владимира Васильевича Олефиренко написал музыку к Гимну Азову, а также песню «Донской казачок».

Заслуги 
Михаил Данилович награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями Медаль «За отвагу» «За оборону Кавказа» и другими медалями, а также знаком отличия «Отличник народного просвещения». Присвоены звания «Заслуженного деятеля советского искусства», «Заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества», в 1994 году — Почётный гражданин города Азова и Круглянского сельского поселения Азовского района. Является лауреатом Всесоюзного фестиваля народного творчества, лауреатом конкурса композиторов Дона.

Примечания

Ссылки 
 Память народа. Михаил Данилович Краснокутский
 Библиография на РГБ. Краснокутский, Михаил Данилович
 «С любовью к искусству и жизни» (к 90-летию со дня рождения Краснокутского М. Д.)
 Сайт газеты «ЧИТАЙ-Теленеделя». Елена Сандецкая. Светлой памяти М. Д. Краснокутского посвящается... (№ 42, 2012 г.)
 МБУК «Азовская городская ЦБС». Еременко, Б. Начало биографии: М. Д. Краснокутский / Б. Еременко // Приазовье 1998. — 4 марта. — С. 6.
 МБУК «Азовская городская ЦБС». Краснокутский Михаил

Награждённые медалью «За отвагу» (СССР)
Разведчики Великой Отечественной войны
Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Выпускники Московского государственного института культуры